Львовско-Варшавская школа () — польское направление в логическом позитивизме, у истоков которого стоял Казимир Твардовский — ученик Франца Брентано.

История 
Первоначально сформировалась во Львове, когда тот еще был австрийским. После обретения Польшей независимости в 1918 году центр школы переместился в Варшаву. Днем рождения школы принято считать 15 октября 1895 года, когда Твардовский получил кафедру философии во Львовском университете (в этот день им была прочитана первая вступительная лекция по философии). В 1930-е годы Львовско-варшавская школа развивалась под сильным влиянием Венского кружка неопозитивизма. С началом Второй мировой войны и оккупацией Польши немецкими войсками (1939) школа как целостность перестает существовать.

Учение 
Основные идеи школы заключались в предпосылке, что философия является наукой, а значение и смысл термина определяются способом его употребления и имеют конвенциональную природу. Истиной в школе считалось только такое суждение, которое утверждало существование предмета в том случае, если он действительно существовал, и отрицало — если он не существовал. Одной из особенностей школы был реизм — убеждение в том, что существуют только вещи. Реизм возник в результате сомнений Котарбинского в существовании свойств. В этике Котарбинский различал моральную деонтологию (как жить так, чтобы называться порядочным человеком), теорию эффективного действия (праксеология) и учение о счастье (фелицитология). Эмпирической основой этики являются моральные свидетельства.

Представители 
 Казимеж Айдукевич
 Владислав Витвицкий
 Тадеуш Котарбинский
 Станислав Лесьневский
 Ян Лукасевич
 Альфред Тарский
 Станислав Яськовский

Примечания

Литература 
 Алфимова Ж. П. Исторический очерк спора об универсалиях в Львовско-Варшавской школе // «Вопросы философии». 2012.
 
 
 Домбровский Б. Т. Львовско-варшавская философская школа (1895−1939) — Львов: ИППММ, 1989. — 68 с. (Препр. АН УССР, Ин-т прикл. пробл. механики и математики; N 30-89).
 Львовско-варшавская школа // Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — 4-е изд. — : Политиздат, 1981. — 445 с.
 Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. — : Издательство иностранной литературы, 1959.
 Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. — : ГИИЛ, 1948;
 Твардовский К. Логико-философские и психологические исследования. — , 1997;
 Твардовский К. Львовско-Варшавская философская школа
 Исследования аналитического наследия Львовско-Варшавской школы. Вып. 1 / под ред. В. Л. Васюкова — : Издательский дом «Міръ», 2006. — ISBN 5-98846-022-4.
 Философия и логика Львовско-варшавской школы. — , 1999;
 Woleński J. Filozoficzna szkola lwowsko-warszawska. — Warszawa, 1985.

Философия Польши
Логический позитивизм
Философия Австро-Венгрии
Философские направления и школы